Paradas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Paradas (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Paradas (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar